Ghione ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Ghione (1879–1930), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Franco Ghione (1886–1964), italienischer Komponist und Dirigent
 Ileana Ghione (1931–2005), italienische Schauspielerin
 Piero Ghione (1911–1982), italienischer  Filmproduzent
 Riccardo Ghione (1922–2003), italienischer Drehbuchautor und Regisseur